Eryngium minus är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Carl Anton von Meyer. Eryngium minus ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
minus